

Personen met de achternaam Gold 
 Andrew Gold, (1951-2011), Amerikaans zanger
 Jamie Gold (1969), Amerikaans pokerspeler
 Marian Gold (1954), Duits popmuzikant
 Tracey Gold (1969), Amerikaans actrice

Films, muziek, literatuur 
 Gold (album van Ryan Adams), een muziekalbum
 Gold (BZN), een verzamelalbum van BZN, 1993
 Gold (The Cats), een album van The Cats, 1994
 Gold (Bob Marley & The Wailers), een verzamelalbum van Bob Marley & The Wailers
 Gold (Gabriel Ríos), een nummer
 Gold (Imagine Dragons), een single van de Imagine Dragons, 2014
 Gold (Sandra Reemer), een single
 Gold (Spandau Ballet), een lied van Spandau Ballet, 1983
 Gold (Prince), een lied van Prince, 1995
 Gold (Kiiara), een lied van Kiiara, 2015
 Gold (1932), een Amerikaanse westernfilm
 Gold (1934), een Duitse sciencefictionfilm
 Gold (1974), een Britse avonturenfilm met Roger Moore
 Gold (1997), Britse televisieserie uit 1997 
 Gold (2016), een Amerikaanse avonturenfilm
 Gold (Thomas Azier)

Zie ook 
 Gold Beach, een van de invasiestranden tijdens de Landing in Normandië op 6 juni 1944
 Goud, een element